Magyarország
Bakonypölöske (1909-ig Pölöske), község Veszprém megyében, a Pápai járásban
Mecsekpölöske (1903-ig Pölöske), község Baranya megyében, a Komlói járásban
Pölöske, község Zala megyében, a Zalaegerszegi járásban

Térképet tartalmazó egyértelműsítő lapok